Ardèche, folyó Franciaországban
Ardèche, megye Franciaországban